L'Extraliga slovacca di pallavolo femminile 2013-2014 si è svolta dal 28 settembre 2013 al 4 maggio 2014: al torneo hanno partecipato 9 squadre di club slovacche e la vittoria finale è andata per la terza al Volejbalový Klub Doprastav Bratislava.

Regolamento
Le squadre hanno disputato una prima fase, con gare di andata e ritorno, per un totale di quattordici giornate; al termine di questa: le prime due classificate, più le due finaliste dei play-off scudetto della Extraliga 2012-13 (che non hanno preso parte alla prima fase), hanno acceduto al girone A della seconda fase, disputata con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate, mentre le ultime cinque classificate hanno acceduto al girone B della seconda fase, mantenendo i risultati degli scontri diretti, disputata con gare di andata e ritorno, per un totale di dieci giornate. Al termine della seconda fase:
Le quattro squadre del girone A e le prime quattro classificate del girone B hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali, finale per il terzo posto e finale, tutte giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
Le quattro sconfitte ai quarti di finale dei play-off scudetto hanno acceduto ai play-off 5º posto, strutturati in semifinali, finale per il settimo posto e finale per il quinto posto, tutte giocate con gare di andata e ritorno (ad ogni gara è stato assegnato il punteggio come in una normale partita di regular season ed in caso di parità di punti è stato disputato un Golden set).
L'ultima classificata del girone B, più le prime tre classificate della serie cadetta, hanno acceduto ai play-out retrocessione, strutturati in un girone all'italiana (se al primo posto in classifica arriva la squadra di Extraliga, tutte le squadre rimangono nella stessa categoria, mentre nel caso in cui al primo posto in classifica arriva una squadra di serie cadetta, questa viene promossa in Extraliga e la militante in Extraliga retrocede in serie cadetta).

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Prima fase

Risultati

Classifica

Seconda fase

Risultati - Girone A

Classifica - Girone A

Risultati - Girone B

Classifica - Girone B

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-off 5º posto

Tabellone

Risultati

Play-out

Risultati

Classifica

Verdetti
  Campione di Slovacchia 2013-14 e qualificata alla Challenge Cup 2014-15.
  qualificata alla Challenge Cup 2014-15.
  retrocessa in serie cadetta 2014-15.

Statistiche

NB: I dati sono riferiti all'intero torneo.

Note

Collegamenti esterni

 2013-2014